Кул:
 Кул () — город в штате Техас (США).
 Кул — река в Свердловской области.
 Кул () — деревня в Ирландии.
 Кул – село в Раштском районе Таджикистана.
 Кул-джаз () — музыкальный стиль.
 Замок Кул — один из замков Ирландии, расположен в поселке Эннискиллен.